De Industrie (motorenfabriek), Nederlandse fabriek
 De Industrie (Nijmegen), industrieel bedrijf in de Nederlandse stad Nijmegen